Agur – jeden z autorów Księgi Przysłów. 
 Agur – jeden z moszawów w Izraelu.